

Cinema
 Sir – film del 1993 diretto da Mahesh Bhatt
 Sir - Cenerentola a Mumbai (Sir) – film del 2018 diretto da Rohena Gera

Codici 
 SIR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sion (Svizzera)

Sigle 
 SIR - Società Italiana Resine – azienda italiana della chimica industriale
 Signal-to-Interference Ratio – rapporto segnale/interferenza
 Servizio Informazione Religiosa – agenzia di stampa
 Sito di interesse regionale – tutela ambientale spesso presente in Toscana e Piemonte

Geografia

Cisgiordania 
 Sir (Jenin) – villaggio nel governatorato di Jenin
 Khirbet Sir – villaggio nel governatorato di Tulkarm

Iran 
 Sir (Iran) – città nella provincia di Fars
 Sir (Razavi Khorasan) – villaggio nella provincia di Razavi Khorasan
 Sir (Azerbaigian Occidentale) – villaggio nella provincia dell'Azerbaigian Occidentale

Libano 
 Sir – centro abitato e comune (municipalité) situato nel distretto di Minieh e Dinnieh, governatorato del Nord Libano

Turchia 
 Diga di Sır – diga turca

Altro 
 Sir Creek – piana di marea nel delta del fiume Indo al confine tra India e Pakistan

Musica
 Sir – cantante e produttore discografico statunitense
 Sir – chitarrista reggae
 Sir – gruppo musicale formato nel 1998 composto da Jesse Jackson Shepherd ed Elizabeth Downey
 Sir – album del 2018 dei Fischerspooner
 SIR – etichetta discografica italiana

Persone 
 Jaroslav Šír – ex soldato e sciatore cecoslovacco
 József Sir – velocista ungherese
 Sedat Sir – ex australian footballer turco-australiano

Altro 
 Sir – titolo onorifico o di cortesia in uso nella lingua inglese
 Sir – grado britannico di cavaliere